Liberale Jüdische Gemeinde bezeichnet

allgemein:
 Jüdische liberale Gemeinde

speziell:
 Liberale Jüdische Gemeinde Göttingen
 Liberale Jüdische Gemeinde Hannover
 Liberale Jüdische Gemeinde zu Magdeburg